Никола́й Макси́мович Яга́нов () — полный кавалер ордена Славы, разведчик 129-й гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта (на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени).

Биография 
Родился 7 января 1920 года в селе Пехра-Покровское (с 2003 — в черте города Балашиха Московской области) в семье рабочего. Окончил 10 классов. Работал слесарем-инструментальщиком на заводе.

Был призван на действительную военную службу в 1939 году и направлен в Ленинград, где был зачислен в Балтийско-флотский экипаж Ленинградского фронта. Когда осенью 1941 года войска фашистской Германии блокировали Ленинград, командовал одной из артиллерийских установок форта «Обруч» близ Кронштадта. Затем окончил школу подрывников и воевал в составе команды крейсера «Аврора».

В 1942 году, в трудные дни прорыва блокады Ленинграда, добровольно перешёл в сухопутные войска. В составе 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й дивизии принимал участие во всех операциях, проведённых полком с 1943 по 1945 год. В ходе операций трижды был ранен.

Участвовал в боевых операциях по овладению Синявинскими высотами, в прорыве блокады Ленинграда и в боях за освобождение от немецких захватчиков городов Нарвы, Выборга и других населённых пунктов, а также Курляндии и Эстонии.

В период с 5 августа 1943 по 15 марта 1945 года старший сержант Н. М. Яганов выполнял задания командования по захвату гитлеровцев в плен и разведке обороны противника. На счету разведчика более 60 уничтоженных немецких солдат и офицеров и 37 фашистов, захваченных в плен.

За мужество и отвагу, проявленные в Пулковской операции, гвардии красноармеец Н. М. Яганов 19 июня 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени, а 29 сентября того же года за героическое участие в Эстонской операции — орденом Славы 2-й степени. 29 июня 1945 года Н. М. Яганов был награждён орденом Славы 1-й степени за выполнение боевых заданий по уничтожению Курляндской группировки противника юго-восточнее Лиепаи в Латвийской ССР в районе Яунземьи.

В 1945 году Н. М. Яганов демобилизован из РККА. В 1951 году окончил Московский заочный юридический институт. Работал старшим юрисконсультом в строительных организациях в Москве, в Госбанке СССР, а с 1970 года работал в Балашихинском районе. В 1972 году Н. М. Яганов был назначен заведующим отделом социального обеспечения в исполкоме Балашихинского горсовета.

Почётный гражданин города Балашиха.

Похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Награды 

 Орден Красного Знамени (25.06.1944)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Славы III степени
 Орден Славы II степени
 Орден Славы I степени
 Медаль «За отвагу» (СССР)
 Медаль «За отвагу» (СССР) (20 января 1944,
 Медаль Жукова
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище Мытыщинского района Московской области.
 Памятная мемориальная доска на аллее Героев в Балашихе.
 Именем Героя названа «улица Яганова» бывшая ул. Станция Стройка в западной части города Балашиха.

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней, Краткий биографический словарь, Москва, Военное изд-во, 2000
 Галанин А. Голотюк. В. Герои Балашихи. Книга очерков и биографий.: Большая Балашиха. 2021. — 743 с. — 1000 экз.

Ссылки 
 Яганов Николай Максимович на сайте городского округа Балашиха

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Выпускники МГЮА
Почётные граждане Балашихи
Похороненные на Федеральном военном мемориальном кладбище
Родившиеся в Балашихе